Archedike () steht für:

Personen:
 Archedike, Mutter des thessalischen Königs Aleuas I. von Larisa
 Archedike (Hetäre), aus Naukratis in Ägypten
 Archedike (Tochter des Hippias), lebte im 6. und 5. Jahrhundert v. Chr.

griechische Mythologie:
 Archedike (Danaide)
 Archedike (Tochter des Thespios)